Кирилю́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Кирилюк, Алиса Андреевна (род. 1990) — российская яхтсменка.
 
 Кирилюк, Василий Константинович (1928—1996) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Кирилюк, Виктор Васильевич (1923—1988) — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель, в возрасте 22 лет ставший самым молодым истребителем-асом, одержавшим в воздухе более 30 официальных побед.
 Кирилюк, Евгений Прохорович (1902—1989) — украинский советский литературовед, филолог.
 Кирилюк, Лилия Юрьевна (род. 1969) — советская и украинская футболистка.
 Кирилюк, Оксана Юрьевна (род. 1969) — советская и украинская футболистка.
 Кирилюк, Макар Александрович (1912—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кирилюк, Николай Петрович (1929—1989) — Герой Социалистического Труда, шахтёр.
 Кирилюк, Станислав Фёдорович (1924—1993) — советский журналист, редактор радиостанции.
 Кирилюк, Фёдор Кузьмич (1922 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.